Фурдуєшть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ретешть.
 Фурдуєшть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Соходол.
 Фурдуєшть () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Кимпень.